Zwölf Stämme steht für:

 Zwölf Stämme Israels
 Zwölf Stämme (Glaubensgemeinschaft), christliche Sondergemeinschaft
 Zwölf Stämme Israels, Zweig der Rastafari-Bewegung, siehe Vernon Carrington